Uomini e topi (Of Mice and Men) – romanzo breve di John Steinbeck
Uomini e topi (Of Mice and Men) – film diretto da Lewis Milestone (1939)
Uomini e topi (Of Mice and Men) – film diretto da Reza Badiyi (1981)
Uomini e topi (Of Mice and Men) – film diretto da Gary Sinise (1992)
Uomini e topi – fumetto di Lorenzo Bartoli e Massimo Carnevale